Buffy the Vampire Slayer (film) (1992)
Buffy the Vampire Slayer (televisieserie) (1997–2003)
Buffy the Vampire Slayer: The Album (1999)
Buffy the Vampire Slayer (computerspel) (2000)
Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds (2003)